

Ляховичі — місто, Берестейська область, Ляховицький район.
 Ляховичі — село, Попинська сільська рада, Дорогичинський район, Берестейська область.
 Ляховичі — село, Лясковицька сільська рада, Іванівський район, Берестейська область.
 Ляховичі — село, Волосовицька сільська рада, Лепельський район, Вітебська область.
 Ляховичі — село, Червоненська сільська рада, Житковицький район, Гомельська область.
 Ляховичі — село, Кремяницька сільська рада, Зельвенський район, Гродненська область.
 Ляховичі — село, Ляховицька сільська рада, Дзержинський район, Мінська область.
 Ляховичі — село, Старогабська сільська рада, Мядельський район, Мінська область.

Ляховичі — присілок, Ілліногорське сільське поселення, Дем'янський район, Новгородська область.
 Ляховичі — присілок, Залуцьке сільське поселення, Старорусський район, Новгородська область.

Ляховичі Зарічні — колишня назва села Зарічне, Журавненська селищна громада, Стрийський район, Львівська область.
 Ляховичі Подорожні — колишня назва села Подорожнє, Стрийська міська громада, Стрийський район, Львівська область.

Див. також 
 Ляхів
 Ляхи (значення)
 Ляхівці (значення)